Kadosactis är ett släkte av koralldjur. Kadosactis ingår i familjen Sagartiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsanemoner
Kadosactis